

Antropologia 
 Topless – costume da bagno femminile privo della parte superiore (assimilabile al monokini) o pratica di scoprire il seno

Cinema 
 Marinai, topless e guai (McHale's Navy) – film statunitense del 1964 diretto da Edward Montagne
 Mondo Topless –  documentario del 1966, diretto da Russ Meyer

Musica 
 Topless – singolo di Geeno, Luchè e CoCo pubblicato nel 2021